Julian Kramer ist der Name folgender Personen:

* Julian Kramer (Schauspieler) (* 1994), deutscher Schauspieler
 Julian Kramer (Schachspieler) (* 1997), deutscher Schachspieler